Di seguito una lista di asteroidi dal numero 129001 al 130000 con data di scoperta e scopritore.

129001-129100 

|-
| 129001 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 129002 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 129003 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 129004 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 129005 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 129006 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 129007 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 129008 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 129009 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 129010 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 129011 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 129012 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 129013 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 129014 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 129015 - ||  || 11 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 129016 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 129017 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 129018 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 129019 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 129020 - ||  || 4 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 129021 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 129022 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 129023 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 129024 - ||  || 12 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 129025 - ||  || 14 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 129026 Conormcmenamin ||  || 15 ottobre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 129027 - ||  || 15 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 129028 - ||  || 15 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 129029 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 129030 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 129031 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 129032 - ||  || 14 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 129033 - ||  || 14 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 129034 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 129035 - ||  || 18 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 129036 - ||  || 16 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 129037 - ||  || 16 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 129038 - ||  || 16 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 129039 - ||  || 18 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 129040 - ||  || 20 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 129041 - ||  || 21 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 129042 - ||  || 2 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 129043 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 129044 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 129045 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 129046 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 129047 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 129048 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 129049 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 129050 Lowellcogburn ||  || 3 novembre 2004 || CSS
|-
| 129051 Chrismay ||  || 3 novembre 2004 || CSS
|-
| 129052 Nimeshdave ||  || 3 novembre 2004 || CSS
|-
| 129053 Derekshannon ||  || 3 novembre 2004 || CSS
|-
| 129054 - ||  || 1 novembre 2004 || NEAT
|-
| 129055 - ||  || 5 novembre 2004 || NEAT
|-
| 129056 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 129057 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 129058 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 129059 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 129060 Huntskretsch ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 129061 Karlfortney ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 129062 - ||  || 4 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 129063 Joshwood ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 129064 Jeanneladewig ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 129065 - ||  || 5 novembre 2004 || NEAT
|-
| 129066 - ||  || 7 novembre 2004 || J. W. Young
|-
| 129067 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 129068 Alexmay ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 129069 - ||  || 5 novembre 2004 || NEAT
|-
| 129070 - ||  || 7 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 129071 Catriegle ||  || 3 novembre 2004 || CSS
|-
| 129072 - ||  || 5 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 129073 Sandyfreund ||  || 9 novembre 2004 || CSS
|-
| 129074 - ||  || 5 novembre 2004 || NEAT
|-
| 129075 - ||  || 6 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 129076 - ||  || 6 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 129077 - ||  || 6 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 129078 Animoo ||  || 8 novembre 2004 || Michel Ory
|-
| 129079 - ||  || 7 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 129080 - ||  || 6 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 129081 - ||  || 14 novembre 2004 || Cordell-Lorenz
|-
| 129082 Oliviabillett ||  || 12 novembre 2004 || CSS
|-
| 129083 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 129084 - ||  || 11 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 129085 - ||  || 11 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 129086 - ||  || 11 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 129087 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 129088 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 129089 - ||  || 3 novembre 2004 || NEAT
|-
| 129090 - || 2004 WB || 17 novembre 2004 || SSS
|-
| 129091 - ||  || 18 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 129092 Snowdonia ||  || 19 novembre 2004 || Progetto telescopio Faulkes
|-
| 129093 - ||  || 19 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 129094 - || 2004 XZ || 1 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 129095 Martyschmitzer ||  || 1 dicembre 2004 || CSS
|-
| 129096 Andrewleung ||  || 1 dicembre 2004 || CSS
|-
| 129097 - ||  || 1 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 129098 - ||  || 1 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 129099 Spoelhof ||  || 3 dicembre 2004 || L. Molnar
|-
| 129100 Aaronammons ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|}

129101-129200 

|-
| 129101 Geoffcollyer ||  || 9 dicembre 2004 || Osservatorio Jarnac
|-
| 129102 Charliecamarotte ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|-
| 129103 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 129104 - ||  || 7 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 129105 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 129106 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 129107 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 129108 Kristianwaldorff ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 129109 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 129110 - ||  || 10 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 129111 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 129112 - ||  || 12 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 129113 - ||  || 2 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 129114 Oliverwalthall ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 129115 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 129116 - ||  || 12 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 129117 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 129118 - ||  || 13 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 129119 Ericmuhle ||  || 14 dicembre 2004 || CSS
|-
| 129120 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 129121 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 129122 - ||  || 11 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 129123 - ||  || 9 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 129124 - ||  || 12 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 129125 Chrisvoth ||  || 15 dicembre 2004 || CSS
|-
| 129126 - ||  || 2 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 129127 - ||  || 2 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 129128 - ||  || 14 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 129129 - || 2004 YJ || 17 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 129130 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 129131 - ||  || 17 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 129132 - ||  || 16 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 129133 - ||  || 20 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 129134 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 129135 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 129136 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 129137 Hippolochos ||  || 13 gennaio 2005 || Michel Ory
|-
| 129138 Williamfrost ||  || 13 gennaio 2005 || CSS
|-
| 129139 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 129140 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 129141 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 129142 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 129143 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 129144 - ||  || 18 gennaio 2005 || CSS
|-
| 129145 - || 2005 CE || 1 febbraio 2005 || R. A. Tucker
|-
| 129146 Stevenglenn ||  || 4 febbraio 2005 || CSS
|-
| 129147 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 129148 Sheilahaggard ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 129149 Richwitherspoon ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 129150 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 129151 Angelaboggs ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 129152 Jaystpierre ||  || 9 marzo 2005 || CSS
|-
| 129153 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 129154 Georgesondecker ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 129155 - ||  || 12 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 129156 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 129157 - ||  || 10 marzo 2005 || Calvin-Rehoboth
|-
| 129158 Michaelmellman ||  || 30 marzo 2005 || CSS
|-
| 129159 - ||  || 2 aprile 2005 || NEAT
|-
| 129160 Ericpeters ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 129161 Mykallefevre ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 129162 - ||  || 2 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 129163 - ||  || 4 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 129164 - ||  || 7 aprile 2005 || NEAT
|-
| 129165 Kevinstout ||  || 9 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 129166 - ||  || 14 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 129167 Dianelambert ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 129168 - ||  || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 129169 - ||  || 10 maggio 2005 || R. A. Tucker
|-
| 129170 - ||  || 11 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 129171 - ||  || 13 maggio 2005 || SSS
|-
| 129172 Jodizareski ||  || 13 maggio 2005 || CSS
|-
| 129173 Mattgoman ||  || 13 maggio 2005 || CSS
|-
| 129174 - ||  || 14 maggio 2005 || NEAT
|-
| 129175 - ||  || 30 maggio 2005 || SSS
|-
| 129176 Gerardcarter ||  || 2 giugno 2005 || CSS
|-
| 129177 Jeanneeha ||  || 2 giugno 2005 || CSS
|-
| 129178 - ||  || 4 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 129179 - ||  || 4 giugno 2005 || LINEAR
|-
| 129180 - ||  || 6 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 129181 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 129182 - ||  || 11 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 129183 - ||  || 11 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 129184 - ||  || 12 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 129185 Jonburroughs ||  || 14 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 129186 Joshgrindlay ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 129187 Danielalfred ||  || 11 giugno 2005 || CSS
|-
| 129188 Dangallagher ||  || 17 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 129189 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 129190 - ||  || 29 giugno 2005 || LONEOS
|-
| 129191 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 129192 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 129193 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 129194 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 129195 - ||  || 28 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 129196 Mitchbeiser ||  || 30 giugno 2005 || CSS
|-
| 129197 - || 2005 NC || 2 luglio 2005 || A. Lowe
|-
| 129198 - ||  || 3 luglio 2005 || LINEAR
|-
| 129199 - ||  || 2 luglio 2005 || CSS
|-
| 129200 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|}

129201-129300 

|-
| 129201 Brandenallen ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 129202 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 129203 - ||  || 5 luglio 2005 || NEAT
|-
| 129204 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 129205 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 129206 - ||  || 5 luglio 2005 || LINEAR
|-
| 129207 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 129208 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 129209 Robertburt ||  || 10 luglio 2005 || CSS
|-
| 129210 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 129211 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 129212 - ||  || 3 luglio 2005 || NEAT
|-
| 129213 - ||  || 4 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 129214 Gordoncasto ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 129215 - ||  || 9 luglio 2005 || J. Broughton
|-
| 129216 Chloecastle ||  || 10 luglio 2005 || CSS
|-
| 129217 - ||  || 3 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 129218 - ||  || 7 luglio 2005 || LONEOS
|-
| 129219 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 129220 - ||  || 10 luglio 2005 || LONEOS
|-
| 129221 - ||  || 26 luglio 2005 || NEAT
|-
| 129222 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 129223 - ||  || 31 luglio 2005 || SSS
|-
| 129224 - ||  || 31 luglio 2005 || SSS
|-
| 129225 - ||  || 31 luglio 2005 || SSS
|-
| 129226 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 129227 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 129228 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 129229 - ||  || 1 agosto 2005 || SSS
|-
| 129230 - ||  || 1 agosto 2005 || SSS
|-
| 129231 - ||  || 2 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 129232 - ||  || 2 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 129233 - ||  || 2 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 129234 Silly ||  || 8 agosto 2005 || Bernard Christophe
|-
| 129235 - ||  || 15 agosto 2005 || Pla D'Arguines
|-
| 129236 - ||  || 2 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 129237 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 129238 - || 2005 QV || 22 agosto 2005 || NEAT
|-
| 129239 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 129240 - ||  || 22 agosto 2005 || NEAT
|-
| 129241 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 129242 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 129243 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 129244 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 129245 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 129246 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 129247 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 129248 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 129249 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 129250 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 129251 - ||  || 26 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 129252 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 129253 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 129254 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 129255 - ||  || 28 agosto 2005 || SSS
|-
| 129256 - ||  || 29 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 129257 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 129258 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 129259 Tapolca ||  || 25 agosto 2005 || K. Sárneczky, G. Szabó, D. Szám
|-
| 129260 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 129261 - ||  || 31 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 129262 - ||  || 31 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 129263 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 129264 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 129265 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 129266 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 129267 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 129268 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 129269 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 129270 - ||  || 28 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 129271 - ||  || 28 agosto 2005 || SSS
|-
| 129272 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 129273 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 129274 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 129275 - ||  || 4 settembre 2005 || W. Bickel
|-
| 129276 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 129277 Jianxinchen ||  || 6 settembre 2005 || CSS
|-
| 129278 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 129279 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 129280 - ||  || 1 settembre 2005 || NEAT
|-
| 129281 - ||  || 6 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 129282 - ||  || 13 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 129283 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 129284 - ||  || 13 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 129285 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 129286 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 129287 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 129288 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 129289 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 129290 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 129291 - ||  || 26 settembre 2005 || R. A. Tucker
|-
| 129292 - ||  || 27 settembre 2005 || NEAT
|-
| 129293 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 129294 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 129295 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 129296 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 129297 - ||  || 29 settembre 2005 || NEAT
|-
| 129298 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 129299 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 129300 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|}

129301-129400 

|-
| 129301 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 129302 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 129303 - ||  || 27 settembre 2005 || NEAT
|-
| 129304 - ||  || 27 settembre 2005 || NEAT
|-
| 129305 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 129306 - ||  || 29 settembre 2005 || NEAT
|-
| 129307 Tomconnors ||  || 29 settembre 2005 || CSS
|-
| 129308 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 129309 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 129310 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 129311 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 129312 Drouetdaubigny ||  || 30 settembre 2005 || CSS
|-
| 129313 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 129314 Dathongolish ||  || 29 settembre 2005 || CSS
|-
| 129315 - ||  || 18 settembre 2005 || NEAT
|-
| 129316 - ||  || 3 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 129317 - ||  || 1 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 129318 Sarahschlieder ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 129319 - ||  || 1 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 129320 - ||  || 1 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 129321 Tannercampbell ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 129322 - ||  || 6 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 129323 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 129324 Johnweirich ||  || 4 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 129325 Jedhancock ||  || 5 ottobre 2005 || CSS
|-
| 129326 - ||  || 3 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 129327 Davehamara ||  || 10 ottobre 2005 || CSS
|-
| 129328 Loriharrison ||  || 10 ottobre 2005 || CSS
|-
| 129329 - ||  || 13 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 129330 Karlharshman ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 129331 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 129332 Markhunten ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 129333 Ashleylancaster ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 129334 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 129335 Edwardlittle ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 129336 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 129337 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 129338 Andrewlowman ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 129339 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 129340 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 129341 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 129342 Ependes ||  || 5 novembre 2005 || P. Kocher
|-
| 129343 - || 2063 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129344 - || 2094 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129345 - || 2116 P-L || 26 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129346 - || 2222 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129347 - || 2234 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129348 - || 2513 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129349 - || 2514 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129350 - || 2515 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129351 - || 2652 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129352 - || 2664 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129353 - || 2719 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129354 - || 2747 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129355 - || 3004 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129356 - || 3067 P-L || 25 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129357 - || 3099 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129358 - || 3105 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129359 - || 4209 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129360 - || 4263 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129361 - || 4324 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129362 - || 4327 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129363 - || 4330 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129364 - || 4719 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129365 - || 4751 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129366 - || 4752 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129367 - || 4795 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129368 - || 4823 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129369 - || 4909 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129370 - || 6258 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129371 - || 6266 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129372 - || 6291 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129373 - || 6318 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129374 - || 6340 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129375 - || 6350 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129376 - || 6357 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129377 - || 6716 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129378 - || 6729 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129379 - || 6799 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129380 - || 6839 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129381 - || 6850 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129382 - || 6852 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129383 - || 7623 P-L || 22 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129384 - || 1218 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129385 - || 4041 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129386 - || 1027 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129387 - || 1129 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129388 - || 1149 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129389 - || 1285 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129390 - || 1291 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129391 - || 1319 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129392 - || 1339 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129393 - || 1362 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129394 - || 1402 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129395 - || 1421 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129396 - || 1424 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129397 - || 1508 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129398 - || 2109 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129399 - || 2186 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129400 - || 2321 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|}

129401-129500 

|-
| 129401 - || 3098 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129402 - || 4093 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129403 - || 4185 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129404 - || 5021 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129405 - || 5046 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129406 - || 5092 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129407 - || 5177 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129408 - || 1045 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129409 - || 2033 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129410 - || 2150 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129411 - || 2154 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129412 - || 2160 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129413 - || 2226 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129414 - || 2231 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129415 - || 2277 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129416 - || 2291 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129417 - || 2613 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129418 - || 2617 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129419 - || 2619 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129420 - || 3114 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129421 - || 3147 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129422 - || 3223 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129423 - || 3379 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129424 - || 3415 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129425 - || 3497 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129426 - || 3516 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129427 - || 4123 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129428 - || 4164 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129429 - || 4289 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129430 - || 4305 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129431 - || 4355 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129432 - || 4506 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129433 - || 4608 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129434 - || 5013 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129435 - || 5017 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129436 - || 5039 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129437 - || 1978 NG || 10 luglio 1978 || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| 129438 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 129439 - ||  || 4 agosto 1980 || Royal Observatory Edinburgh
|-
| 129440 - ||  || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 129441 - ||  || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 129442 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 129443 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 129444 - ||  || 3 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 129445 - ||  || 7 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 129446 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 129447 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 129448 - ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 129449 - ||  || 18 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 129450 - || 1991 JM || 5 maggio 1991 || Spacewatch
|-
| 129451 - || 1991 KD || 18 maggio 1991 || C. S. Shoemaker
|-
| 129452 - ||  || 6 ottobre 1991 || A. Lowe
|-
| 129453 - ||  || 6 ottobre 1991 || A. Lowe
|-
| 129454 - ||  || 31 ottobre 1991 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| 129455 - ||  || 30 gennaio 1992 || E. W. Elst
|-
| 129456 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 129457 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 129458 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 129459 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 129460 - ||  || 6 agosto 1992 || H. E. Holt
|-
| 129461 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 129462 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 129463 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 129464 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 129465 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 129466 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 129467 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 129468 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 129469 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 129470 - || 1993 KC || 20 maggio 1993 || Spacewatch
|-
| 129471 - ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 129472 - ||  || 15 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 129473 - || 1993 TK || 10 ottobre 1993 || A. Vagnozzi
|-
| 129474 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 129475 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 129476 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 129477 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 129478 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 129479 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 129480 - ||  || 20 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 129481 - ||  || 8 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 129482 - ||  || 6 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 129483 - ||  || 15 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 129484 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 129485 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 129486 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 129487 - ||  || 3 settembre 1994 || E. W. Elst
|-
| 129488 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 129489 - ||  || 4 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 129490 - ||  || 9 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 129491 - ||  || 10 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 129492 - ||  || 11 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 129493 - ||  || 29 gennaio 1995 || R. H. McNaught
|-
| 129494 - ||  || 31 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 129495 - ||  || 24 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 129496 - || 1995 EK || 5 marzo 1995 || T. Kobayashi
|-
| 129497 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 129498 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 129499 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 129500 - ||  || 2 aprile 1995 || Spacewatch
|}

129501-129600 

|-
| 129501 - ||  || 28 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 129502 - ||  || 29 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 129503 - ||  || 24 luglio 1995 || S. P. Laurie
|-
| 129504 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 129505 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 129506 - ||  || 21 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 129507 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 129508 - ||  || 29 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 129509 - ||  || 29 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 129510 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 129511 - ||  || 15 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 129512 - ||  || 21 ottobre 1995 || P. Pravec
|-
| 129513 - ||  || 16 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 129514 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 129515 - ||  || 18 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 129516 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 129517 - ||  || 21 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 129518 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 129519 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 129520 - ||  || 21 novembre 1995 || Farra d'Isonzo
|-
| 129521 - ||  || 23 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 129522 - ||  || 14 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 129523 - ||  || 14 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 129524 - ||  || 18 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 129525 - ||  || 13 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 129526 - ||  || 14 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 129527 - ||  || 12 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 129528 - ||  || 19 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 129529 - ||  || 11 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 129530 - ||  || 12 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 129531 - ||  || 12 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 129532 - ||  || 11 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 129533 - ||  || 12 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 129534 - ||  || 19 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 129535 - ||  || 19 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 129536 - ||  || 11 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 129537 - ||  || 16 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 129538 - || 1996 NM || 14 luglio 1996 || NEAT
|-
| 129539 - ||  || 15 luglio 1996 || R. Linderholm
|-
| 129540 - ||  || 13 agosto 1996 || NEAT
|-
| 129541 - ||  || 9 agosto 1996 || T. Okuni
|-
| 129542 - ||  || 15 settembre 1996 || S. P. Laurie
|-
| 129543 - ||  || 14 settembre 1996 || A. Vagnozzi
|-
| 129544 - ||  || 7 settembre 1996 || T. Okuni
|-
| 129545 - ||  || 20 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 129546 - ||  || 3 ottobre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 129547 - ||  || 3 ottobre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 129548 - ||  || 11 ottobre 1996 || P. G. Comba
|-
| 129549 - ||  || 12 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 129550 Fukuten ||  || 9 ottobre 1996 || T. Okuni
|-
| 129551 - ||  || 5 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 129552 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 129553 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 129554 - ||  || 6 ottobre 1996 || E. W. Elst
|-
| 129555 Armazones ||  || 30 ottobre 1996 || V. S. Casulli
|-
| 129556 - ||  || 15 novembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 129557 - ||  || 2 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 129558 - ||  || 6 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 129559 - || 1996 YH || 20 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 129560 - ||  || 3 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 129561 Chuhachi ||  || 9 febbraio 1997 || A. Nakamura
|-
| 129562 - ||  || 4 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 129563 - ||  || 2 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 129564 Christy ||  || 7 marzo 1997 || M. W. Buie
|-
| 129565 - ||  || 2 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 129566 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 129567 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 129568 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 129569 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 129570 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 129571 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 129572 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 129573 - ||  || 29 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 129574 - ||  || 2 maggio 1997 || Spacewatch
|-
| 129575 - || 1997 LM || 3 giugno 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 129576 - ||  || 4 settembre 1997 || ODAS
|-
| 129577 - ||  || 9 settembre 1997 || A. Sugie
|-
| 129578 - ||  || 10 settembre 1997 || W. Bickel
|-
| 129579 - ||  || 21 settembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 129580 - ||  || 23 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 129581 - ||  || 23 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 129582 - ||  || 27 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 129583 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 129584 - ||  || 29 settembre 1997 || W. G. Dillon
|-
| 129585 - ||  || 29 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 129586 - ||  || 3 ottobre 1997 || À. López, R. Pacheco
|-
| 129587 - ||  || 4 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 129588 - ||  || 4 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 129589 - || 1997 UD || 20 ottobre 1997 || P. G. Comba
|-
| 129590 - || 1997 UN || 19 ottobre 1997 || Kleť
|-
| 129591 - ||  || 23 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 129592 - ||  || 30 ottobre 1997 || W. Bickel
|-
| 129593 - ||  || 27 ottobre 1997 || W. Bickel
|-
| 129594 - ||  || 25 ottobre 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 129595 Vand || 1997 VD || 2 novembre 1997 || Kleť
|-
| 129596 - ||  || 2 novembre 1997 || T. Okuni
|-
| 129597 - ||  || 4 novembre 1997 || Kleť
|-
| 129598 - ||  || 6 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 129599 - ||  || 6 novembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 129600 - ||  || 19 novembre 1997 || N. Sato
|}

129601-129700 

|-
| 129601 - ||  || 21 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 129602 - ||  || 22 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 129603 - ||  || 22 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 129604 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 129605 - ||  || 30 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 129606 - ||  || 26 novembre 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 129607 - ||  || 30 novembre 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 129608 - ||  || 24 dicembre 1997 || Stroncone
|-
| 129609 - ||  || 31 dicembre 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 129610 - ||  || 5 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 129611 - ||  || 1 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 129612 - ||  || 1 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 129613 - ||  || 24 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 129614 - ||  || 28 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 129615 - ||  || 18 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 129616 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 129617 - ||  || 30 gennaio 1998 || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| 129618 - ||  || 24 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 129619 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 129620 - ||  || 1 marzo 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 129621 - ||  || 2 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 129622 - ||  || 22 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 129623 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 129624 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 129625 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 129626 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 129627 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 129628 - ||  || 19 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 129629 - ||  || 22 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 129630 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 129631 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 129632 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 129633 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 129634 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 129635 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 129636 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 129637 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 129638 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 129639 - ||  || 20 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 129640 - ||  || 19 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 129641 - ||  || 22 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 129642 - ||  || 19 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 129643 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 129644 - ||  || 23 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 129645 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 129646 - ||  || 27 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 129647 - ||  || 1 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 129648 - ||  || 18 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 129649 - ||  || 18 giugno 1998 || À. López, R. Pacheco
|-
| 129650 - ||  || 19 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 129651 - ||  || 25 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 129652 - ||  || 24 luglio 1998 || ODAS
|-
| 129653 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 129654 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 129655 - ||  || 20 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 129656 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 129657 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 129658 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 129659 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 129660 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 129661 - ||  || 27 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 129662 - ||  || 30 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 129663 - ||  || 30 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 129664 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 129665 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 129666 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 129667 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 129668 - ||  || 28 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 129669 - || 1998 RY || 12 settembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 129670 - ||  || 12 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 129671 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129672 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129673 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129674 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129675 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129676 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129677 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129678 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129679 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129680 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129681 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129682 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129683 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129684 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129685 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129686 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129687 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 129688 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 129689 - ||  || 16 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 129690 - ||  || 16 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 129691 - ||  || 16 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 129692 - ||  || 22 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 129693 - ||  || 23 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 129694 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 129695 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 129696 - ||  || 19 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 129697 - ||  || 19 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129698 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129699 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129700 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|}

129701-129800 

|-
| 129701 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129702 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129703 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129704 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129705 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129706 - ||  || 18 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 129707 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 129708 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129709 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129710 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 129711 - ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 129712 - ||  || 14 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 129713 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 129714 - ||  || 14 ottobre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 129715 - ||  || 14 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 129716 - ||  || 15 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 129717 - ||  || 14 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 129718 - ||  || 23 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 129719 - ||  || 23 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 129720 - ||  || 18 ottobre 1998 || E. W. Elst
|-
| 129721 - ||  || 10 novembre 1998 || ODAS
|-
| 129722 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 129723 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 129724 - ||  || 11 novembre 1998 || ODAS
|-
| 129725 - ||  || 14 novembre 1998 || N. Kawasato
|-
| 129726 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 129727 - ||  || 11 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 129728 - ||  || 16 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 129729 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 129730 - ||  || 18 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 129731 - ||  || 18 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 129732 - ||  || 23 novembre 1998 || LONEOS
|-
| 129733 - ||  || 15 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 129734 - ||  || 12 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 129735 - || 1998 YU || 16 dicembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 129736 - ||  || 26 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 129737 - ||  || 9 gennaio 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 129738 - || 1999 BT || 16 gennaio 1999 || K. Korlević
|-
| 129739 - ||  || 12 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 129740 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 129741 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 129742 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 129743 - ||  || 15 febbraio 1999 || S. Donati
|-
| 129744 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 129745 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 129746 - ||  || 10 febbraio 1999 || J. X. Luu, C. A. Trujillo, D. C. Jewitt
|-
| 129747 - ||  || 7 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 129748 - ||  || 8 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 129749 - ||  || 9 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 129750 - ||  || 12 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 129751 - ||  || 8 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 129752 - ||  || 9 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 129753 - ||  || 21 febbraio 1999 || T. Kagawa
|-
| 129754 - || 1999 EE || 9 marzo 1999 || P. G. Comba
|-
| 129755 - ||  || 14 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 129756 - ||  || 9 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 129757 - ||  || 16 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 129758 - ||  || 20 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 129759 - ||  || 22 marzo 1999 || LONEOS
|-
| 129760 - ||  || 5 aprile 1999 || Majorca
|-
| 129761 - ||  || 14 aprile 1999 || K. Korlević
|-
| 129762 - ||  || 11 aprile 1999 || Spacewatch
|-
| 129763 - ||  || 11 aprile 1999 || Spacewatch
|-
| 129764 - ||  || 6 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 129765 - ||  || 7 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 129766 - ||  || 12 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 129767 - ||  || 11 aprile 1999 || LONEOS
|-
| 129768 - ||  || 15 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 129769 - || 1999 HN || 17 aprile 1999 || P. Pravec
|-
| 129770 - || 1999 HV || 18 aprile 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| 129771 - ||  || 17 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 129772 - ||  || 17 aprile 1999 || Kitt Peak
|-
| 129773 Catmerrill ||  || 8 maggio 1999 || CSS
|-
| 129774 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129775 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129776 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129777 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129778 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129779 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129780 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129781 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129782 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129783 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129784 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129785 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129786 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129787 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129788 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129789 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129790 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129791 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129792 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129793 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129794 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129795 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129796 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129797 - ||  || 14 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129798 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129799 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129800 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|}

129801-129900 

|-
| 129801 Tommcmahon ||  || 17 maggio 1999 || CSS
|-
| 129802 - ||  || 16 maggio 1999 || W. Bickel
|-
| 129803 - ||  || 18 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129804 - ||  || 18 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129805 - ||  || 18 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129806 - ||  || 18 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129807 Stefanodougherty ||  || 17 maggio 1999 || CSS
|-
| 129808 - ||  || 17 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 129809 - ||  || 9 giugno 1999 || LINEAR
|-
| 129810 - ||  || 9 giugno 1999 || LINEAR
|-
| 129811 Stacyoliver ||  || 11 giugno 1999 || CSS
|-
| 129812 - ||  || 23 giugno 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| 129813 - || 1999 NJ || 6 luglio 1999 || J. Broughton
|-
| 129814 - ||  || 13 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 129815 - ||  || 13 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 129816 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 129817 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 129818 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 129819 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 129820 - ||  || 12 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 129821 - ||  || 12 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 129822 - ||  || 12 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 129823 - ||  || 12 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 129824 - ||  || 12 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 129825 - ||  || 12 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 129826 - ||  || 12 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 129827 - ||  || 12 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 129828 - ||  || 13 agosto 1999 || G. Hug
|-
| 129829 - || 1999 RP || 3 settembre 1999 || L. Šarounová
|-
| 129830 - ||  || 4 settembre 1999 || CSS
|-
| 129831 - ||  || 3 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 129832 - ||  || 4 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 129833 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129834 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129835 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129836 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129837 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129838 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129839 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129840 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129841 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129842 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129843 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129844 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129845 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129846 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129847 - ||  || 13 settembre 1999 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 129848 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129849 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129850 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129851 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129852 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129853 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129854 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129855 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129856 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129857 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129858 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129859 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129860 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129861 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129862 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129863 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129864 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129865 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129866 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129867 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129868 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129869 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129870 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129871 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129872 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129873 - ||  || 15 settembre 1999 || T. Pauwels, S. I. Ipatov
|-
| 129874 - ||  || 6 settembre 1999 || LONEOS
|-
| 129875 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129876 Stevenpeterson ||  || 4 settembre 1999 || CSS
|-
| 129877 - ||  || 22 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 129878 - ||  || 21 settembre 1999 || Kleť
|-
| 129879 Tishasaltzman ||  || 29 settembre 1999 || CSS
|-
| 129880 - ||  || 28 settembre 1999 || M. M. M. Santangelo
|-
| 129881 Chucksee ||  || 29 settembre 1999 || CSS
|-
| 129882 Ustica || 1999 TO || 1 ottobre 1999 || Campo Catino
|-
| 129883 - ||  || 2 ottobre 1999 || C. W. Juels
|-
| 129884 - ||  || 2 ottobre 1999 || L. Šarounová
|-
| 129885 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129886 - ||  || 7 ottobre 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 129887 - ||  || 15 ottobre 1999 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 129888 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129889 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129890 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129891 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129892 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129893 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129894 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129895 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129896 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129897 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129898 Sanfordselznick ||  || 3 ottobre 1999 || CSS
|-
| 129899 - ||  || 2 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129900 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|}

129901-130000 

|-
| 129901 - ||  || 6 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129902 - ||  || 7 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129903 - ||  || 8 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129904 - ||  || 9 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129905 - ||  || 9 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129906 - ||  || 11 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129907 - ||  || 11 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129908 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129909 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129910 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129911 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129912 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129913 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129914 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129915 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129916 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129917 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129918 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129919 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129920 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129921 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129922 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129923 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129924 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129925 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129926 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129927 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129928 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129929 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129930 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129931 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129932 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129933 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129934 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129935 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129936 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129937 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129938 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129939 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129940 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129941 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129942 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129943 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129944 - ||  || 11 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129945 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129946 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129947 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129948 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129949 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129950 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129951 - ||  || 1 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129952 - ||  || 1 ottobre 1999 || LONEOS
|-
| 129953 - ||  || 2 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129954 Corksauve ||  || 3 ottobre 1999 || CSS
|-
| 129955 Eriksyrstad ||  || 8 ottobre 1999 || CSS
|-
| 129956 - ||  || 9 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129957 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129958 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129959 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129960 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129961 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129962 Williamverts ||  || 1 ottobre 1999 || CSS
|-
| 129963 Marvinwalthall ||  || 2 ottobre 1999 || CSS
|-
| 129964 - ||  || 8 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129965 - ||  || 29 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129966 Michaelward ||  || 29 ottobre 1999 || CSS
|-
| 129967 - ||  || 31 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129968 Mitchwhiteley ||  || 29 ottobre 1999 || CSS
|-
| 129969 Bradwilliams ||  || 29 ottobre 1999 || CSS
|-
| 129970 - ||  || 30 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129971 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129972 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129973 Michaeldaly ||  || 30 ottobre 1999 || CSS
|-
| 129974 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129975 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129976 - ||  || 16 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129977 - ||  || 16 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129978 - ||  || 29 ottobre 1999 || LONEOS
|-
| 129979 - ||  || 16 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 129980 Catherinejohnson ||  || 28 ottobre 1999 || CSS
|-
| 129981 - ||  || 30 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129982 Jeffseabrook ||  || 31 ottobre 1999 || CSS
|-
| 129983 - ||  || 30 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129984 - ||  || 31 ottobre 1999 || LONEOS
|-
| 129985 Jimfreemantle ||  || 31 ottobre 1999 || CSS
|-
| 129986 - ||  || 19 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 129987 - ||  || 31 ottobre 1999 || CSS
|-
| 129988 Camerondickinson ||  || 1 novembre 1999 || CSS
|-
| 129989 - ||  || 5 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 129990 - ||  || 2 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 129991 - ||  || 2 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 129992 - ||  || 2 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 129993 - ||  || 2 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 129994 - ||  || 2 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 129995 - ||  || 10 novembre 1999 || K. Korlević
|-
| 129996 - ||  || 13 novembre 1999 || T. Kobayashi
|-
| 129997 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 129998 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 129999 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 130000 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0129001